Jan Larsson, švedski hokejist, * 4. september 1965, Långshyttan, Švedska.

Larsson je večino kariere igral za klub Brynäs IF v švedski ligi, po dve sezoni pa še za HC Lugano v švicarski ligi in MoDo Hockey. V sezoni 1998/99 je bil izbran za najkoristnejšega igralca švedske lige, bil je tako najboljši po podajah, kot tudi po točkah, v sezoni 1999/00 pa še najboljši strelec.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne ter dveh bronastih medalj, skupno je za reprezentanco nastopil na 123-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Brynäs IF
| Švedska mladinska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 24
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 34
| 11
| 2
| 13
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 12
| 10
| 22
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 35
| 17
| 16
| 33
|
| 14
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 14
| 24
| 38
|
| 30
|
| 5
| 5
| 5
| 10
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 5
| 12
| 17
|
| 28
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 17
| 32
| 49
|
| 26
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 31
| 10
| 12
| 22
|
| 18
|
| 10
| 2
| 6
| 8
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 35
| 15
| 32
| 47
|
| 16
|
| 9
| 7
| 6
| 13
|
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 36
| 16
| 26
| 42
|
| 28
|
| 4
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 9
| 19
| 28
|
| 16
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 9
| 26
| 35
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 18
| 25
| 43
| +3
| 28
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 16
| 43
| 59
| +24
| 30
|
| 14
| 5
| 8
| 13
| +8
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| +2
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Evropska liga
| 99/00
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| -7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 50
| 26
| 25
| 51
| +15
| 55
|
| 11
| 2
| 5
| 7
| -1
| 8
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 17
| 29
| 46
| 0
| 16
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| -4
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 46
| 15
| 27
| 42
| -6
| 38
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -1
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 6
| 17
| 23
| -15
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 4
| 5
| 9
| -1
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 786
| bgcolor="#7FFF00" | 243
| bgcolor="#7FFF00" | 390
| bgcolor="#7FFF00" | 633
| bgcolor="#7FFF00" | +20
| bgcolor="#7FFF00" | 508
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 54
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti MoDo Hockey